Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1998/99 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stiegen die HSG Nordhorn, aus der Staffel Süd der TSV Bayer Dormagen und der TV 08 Willstätt in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: HSG Nordhorn.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: –

Absteiger in die Regionalligen: SG Flensburg-Handewitt II.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Ahlener SG, SG VTB/Altjührden und HSG Tarp-Wanderup.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSV Bayer Dormagen und TV 08 Willstätt.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: –

Absteiger in die Regionalligen: TuS Eintracht Wiesbaden (Rückzug).
Aufsteiger aus den Regionalligen: Eschweger TSV und TV Kornwestheim.

Relegation 
Modus-Änderung: Zunächst spielten die beiden Zweitplatzierten der 2. Handball-Bundesligen den ersten Aufsteiger aus. Danach traf der Verlierer auf TuS Schutterwald, den Sechzehnter der Handball-Bundesliga 1998/99, um den zweiten Aufsteiger zu ermitteln.

1. Relegation:
Hinspiel:
SG Hameln – TV 08 Willstätt 24:27

Rückspiel:
TV 08 Willstätt – SG Hameln 24:21

2. Relegation:
Hinspiel:
TuS Schutterwald – SG Hameln 21:16

Rückspiel
SG Hameln – TuS Schutterwald 23:18

 TV 08 Willstätt steigt in die Bundesliga auf – TuS Schutterwald verbleibt in der Bundesliga

Entscheidungen 

Handballsaison 1998/99
1998